Il Campionato europeo di pallacanestro femminile Under-20 2016 è stato la quindicesima edizione del torneo organizzato dalla FIBA Europe. Il torneo si è svolto a Matosinhos, in Portogallo, dal 9 al 17 luglio 2016. La  ha vinto il titolo per la sesta volta.

Squadre partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone per il 1º posto

Tabellone per il 5º posto

Tabelloni dal 9º posto al 16º posto

Ottavi di finale

Quarti di finale dal 9º al 16º posto

Quarti di finale

Semifinali dal 13º al 16º posto

Semifinali dal 9º al 12º posto

Semifinali dal 5º all'8º posto

Semifinali

Finali
15º posto

13º posto

11º posto

9º posto

7º posto

5º posto

3º posto

1º posto

Classifica finale

Division B 
Il torneo di Division B si è giocato a Podgorica, in Montenegro, dal 9 al 17 luglio 2016.

Collegamenti esterni